Фила () била је ћерка Селеука I Никатора и Стратонике. Постала је супруга Антигона II Гоната и мајка Деметрија II Македонског.

Породично стабло

Референце 

Македонске краљице
Селеукиди